Skate Canada International 2007 года — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2007—2008. Прошёл в городе Квебек с 1 по 4 ноября 2007 года на арене «Колизей Пепси». Соревнования проводились в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

События 
 Японская фигуристка Юкари Накано исполнила в короткой программе тройной аксель.
 Юко Кавагути и Александр Смирнов попытались выполнить четверной выброс-сальхов в произвольной программе, окончившийся падением партнёрши.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Примечания

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ
 Официальный сайт

2007 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2007 году
Международные спортивные соревнования в городе Квебек
Фигурное катание в сезоне 2007/2008
Ноябрь 2007 года